

Chimica 
 R57 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Informatica 
 R57 – shell usata per il defacing

Trasporti 
 R57 – strada regionale  Sasolburg – Phuthaditjhaba (Sudafrica)